732 може да се отнася за:

 732 година от новата ера
 732 година преди новата ера
 732, число
 732 Тйиляки, астероид
 NGC 732, галактика